Госпитомника — название населенных пунктов в России:

 Госпитомника — посёлок в Енотаевском районе Астраханской области.
 Госпитомника — упразднённый посёлок в Мелеузовском районе Башкирии.
 Госпитомника — до 1993 года название деревни Алмалык в Кармаскалинском районе Башкортостана.